L'Éternel retour, filme (1943) francês traduzido no Brasil como Além da Vida
 Hereafter, filme (2010) com Matt Damon traduzido no Brasil como Além da Vida
 After.Life, filme (2009) com Liam Neeson traduzido no Brasil como Além da Vida
 What Dreams May Come, filme (1998) com Robin Williams traduzido no Brasil como Amor Além da Vida

Desambiguações de cinema